Патри́сия Джуд Фрэ́нсис «Пэ́тси» Ке́нзит (; род.  года, Хаунслоу, Большой Лондон, Англия) — британская актриса и певица.

Ранние годы 
Родилась 4 марта 1968 года в Хаунслоу (Большой Лондон, Англия) в семье Джеймса Генри Кензита (1915—1987) и Маргарет Роуз Кензит (девичья фамилия — Духэн; 1947—1993). Есть старший брат Джейми, (1963 г.р.). Отец Пэтси часто сидел в тюрьме и был связан с бандой гангстеров Близнецы Крэй, причём один из близнецов был крёстным отцом её брата. Дедушка Пэтси также сидел в тюрьме за грабёж.

Музыкальная карьера 
В 1986—1988 годах Пэтси участвовала в британском поп-проекте Eighth Wonder. А такие синглы в её исполнении, как Stay With Me, I’m Not Scared (песню написали Pet Shop Boys), When the Phone Stops Ringing, были довольно популярны в Европе.

Личная жизнь 
В 1988—1991 годах была замужем за , вышла за него замуж в 18 лет. В 1992—1996 годах — за Джимом Керром, у них родился сын Джеймс (г.р. 1993). В 1997—2000 годах за Лиамом Гэллахером, у них родился сын Леннон (13.09.99). В 2009 году вышла замуж в четвёртый раз за диджея .

Избранная фильмография 

В 1976 году снялась в «Синей птице» — советско-американском музыкальном фильме-сказке по одноимённой пьесе Мориса Метерлинка.

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Хаунслоу
Дети-актёры Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании